Trimotor steht für:
 Fokker F.VIIa-3m „Trimotor“, siehe Fokker F.VII #F.VIIa-3m
 Fokker F.VIIb-3m „Trimotor“, siehe Fokker F.VII #F.VIIb-3m
 Ford 4-AT, siehe Ford Trimotor #Ford 4-AT
 Ford 5-AT, siehe Ford Trimotor #Ford 5-AT
 Latham Trimotor, französisches Flugzeug der Société Latham
 Stinson SM-6000 Trimotor

Siehe auch:
 Fokker F.10 „Super Trimotor“
 Junkers Ju 52/3m
 Trijet